У́лица Ива́на Голубца́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ивана Голубца — улица в Анапе.
 Улица Ивана Голубца — улица в Таганроге.

Украина 
 Улица Ивана Голубца — улица в Севастополе.
Еще такая улица есть в г. Симферополь и в селе Лепляво